Deux monnaies connues sous le nom de livre irlandaise ont circulé :
 la première livre irlandaise, qui a existé de 997 à 1826 ;

 la deuxième livre irlandaise, qui a existé de 1927 à 2002.

Monnaie irlandaise